

Cinema 
 Sunlight – film del 1913 diretto da Theodore Wharton
 Sunlight – film del 1928 con Zasu Pitts
 Sunlight – film del 1957 diretto da Melvin Van Peebles
 Sunlight – film del 1999 diretto da Genevieve Anderson
 Sunlight – film del 2009 diretto da Alex Harder
 Sunlight – film del 2010 diretto da Ian Black e Elene Hadjidaniel

Musica 
 Sunlight – album degli Youngbloods del 1971
 Sunlight – album di Herbie Hancock del 1978
 Sunlight – singolo di DJ Sammy del 2002
 Sunlight – album del 2008 dei Freedom Hawk
 Sunlight – singolo del 2016 di Nicky Byrne